Przybylski (feminin Przybylska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Bronisław Kazimierz Przybylski (1941–2011) - compozitor și muzicolog polonez
 Czesław Przybylski
 Marcin Przybylski
 Jacek Idzi Przybylski
 Jacek Przybylski (fotbalist)
 Jerzy Przybylski (1923-1999) - actor polonez
 Kazimierz Przybylski
 Krzysztof Przybylski (n. 1968)
 Krzysztof Przybylski (n. 1971)
 Mateusz Przybylski
 Michał Przybylski (baschetbalist)
 Michał Przybylski (handbalist)
 Ryszard Przybylski (1928–2016) - eseist, istoric literar și traducător polonez
 Sławomir Przybylski
 Stanisław Przybylski
 Wacław Przybylski
 Włodzimierz Przybylski
 Wojciech Przybylski
 Zygmunt Przybylski

Nume de familie poloneze